Froukje Veenstra (connue sous le nom de Froukje ; 2001-), chanteuse néerlandaise ;
 Wiebren Veenstra (1966-), coureur cycliste néerlandais ;
 Wietse Veenstra (1946-), joueur de football international néerlandais.